Ю́рий И́горевич Журавле́в () — российский футболист, защитник московского «Торпедо».

Биография 
Начал заниматься футболом в 7 лет в Кропоткине. Позже перешёл в школу краснодарской «Кубани». 

С 2012 года стал выступать в молодёжном первенстве. С сезона 2016/17 по 2017/18 выступал за фарм-клуб «Кубань-2» в первенстве ПФЛ. 27 ноября 2017 года расторг контракт с клубом по согласию сторон.

Летом 2018 года на правах свободного агента перешёл в астраханский «Волгарь», с которым в следующем сезоне вышел в ФНЛ. 

В мае 2021 года перешёл в «Уфу». 25 июля дебютировал в чемпионате России, отыграв гостевой матч против ЦСКА (0:1).

8 июня 2022 года пополнил состав «Ахмата», заключив контракт на три года.

20 декабря 2022 года присоединился к московскому «Торпедо».

Статистика выступлений

Достижения 
 «Волгарь»
 Победитель ПФЛ (зона «Юг»): 2019/20
 Бронзовый призёр ПФЛ (зона «Юг»): 2018/19
 Итого : 1 трофей

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Кубань»
Игроки ФК «Кубань-2»
Игроки ФК «Волгарь»
Игроки ФК «Уфа»
Игроки ФК «Ахмат»
Игроки ФК «Торпедо» Москва